Termin DCPS ima više značenja.

 M7GpppX difosfataza, enzim
 DCPS (gen), ljudski gen